Dillon steht für
 Dillon (Name), ein Familien- und Künstlername, zu Namensträgern siehe dort
 Dillon (Rum), eine Rum-Marke

Dillon ist der Name folgender
Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dillon (Colorado)
 Dillon (Georgia)
 Dillon (Illinois)
 Dillon (Iowa)
 Dillon (Kansas)
 Dillon (Kentucky)
 Dillon (Mississippi)
 Dillon (Missouri)
 Dillon (Montana)
 Dillon (New Mexico)
 Dillon (South Carolina)
 Dillon (Virginia)
 Dillon (West Virginia)
 Dillon Beach (Kalifornien)
 Dillon Falls (Ohio)
 Dillon Park (Maryland)

im NRHP gelistete Objekte:
 Dillon Building, in Hartford, Connecticut, ID-Nr. 82004407
 Dillon City Library, in Dillon, Montana, ID-Nr. 78001679
 Dillon County Courthouse, in Dillon, South Carolina, ID-Nr. 81000564
 Dillon Downtown Historic District, in Dillon, South Carolina, ID-Nr. 01001549
 Dillon House, in Topeka, Kansas, ID-Nr. 06001171
 Dillon Memorial, in Davenport, Iowa, ID-Nr. 83002421

Sonstiges:
 Dillon Precision Products Inc., US-amerikanischer Wiederladepressen- und Wiederladezubehörhersteller
 Dillon Aero Inc., US-amerikanischer Waffenhersteller
 Dillon Peak, Berg im Palmerland, Antarktika
 Dillon Hill
 Dillon Township